Bratu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Aurel Bratu (n. 1973), scrimer român
 Cristian Bratu (n. 1977), fotbalist român
 Doru Bratu (n. 1989), jucător de fotbal român
 Emilian Bratu (1904-1991), inginer chimist român
 Emilian Bratu (politician) (n. 1923), deputat român
 Florin Bratu (n. 1980), fotbalist român
 Gheorghe Bratu (1881-1941), matematician, astronom și profesor român
 Ileana Bratu (1939-1982), artistă și eseistă română
 Ilie Bratu (n. 1948), politician din Republica Moldova
 Lucian Bratu (n. 1924), regizor român de etnie evreiască
 Nicolae Bratu (1881-1941), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Savin Bratu (1925-1977), editor, critic și istoric literar român de origine evreiască
 Stanciu Bratu (său: Stanciu al Bratului), una din figurile legendare de haiduci ale sfârșitului de secol XVIII
 Traian Bratu (1875-1940), germanist român
 Tudorel Bratu (n. 1991), jucător român de rugby

Vezi și 

 Râul Bratu (dezambiguizare)
 Brateș (dezambiguizare)
 Brateiu (dezambiguizare)
 Bratia (dezambiguizare)

 Bratca (), Bihor

 Brăteni (dezambiguizare)
 Brătești (dezambiguizare)
 Brătianu, nume de familie
 Brătescu (nume de familie)

 Hotel Grivița (numit anterior: Bratu), unul dintre hotelurile cu tradiție din București

Toponime românești
Nume de familie românești